Speak steht für:

 Speak – Die Wahrheit ändert alles, ein Film aus Jahr 2004
 Speak (Album), das Debütalbum von Lindsay Lohan
 Speak (Lied), Lied von Godsmack

Speak ist der Familienname folgender Personen:

 Jeroen Speak (* 1969), neuseeländischer Komponist